Simon Davies (1974) Walesi válogatott labdarúgó, korábban a Manchester United, a Macclesfield és a Bangor játékosa
 Simon Davies (1979) Walesi válogatott labdarúgó, korábban a Peterborough, a Tottenham, az Everton és a Fulham játékosa
 Simon Davies (?) Ausztrál raliversenyző